Le patronyme Sauvageau est une variante de Sauvage.

Patronyme 

 Benoît Sauvageau (1963-2006), homme politique québécois, député ;
 Camille Sauvageau (1861-1936), botaniste français ;
 Daniel Sauvageau, illustrateur québécois ;
  (1962-), entraîneuse et analyste québécoise de hockey sur glace ;
 Michel Sauvageau (), avocat au parlement de Bretagne ;
 Philippe Sauvageau (1940-), bibliothécaire et administrateur public québécois ;
 Tancrède Sauvageau (1819-1892), homme politique canadien, député.

Autres 
 Le prix Yves-Sauvageau est un prix littéraire québécois.

Voir aussi